Ruby (engl. für Rubin) steht für:

 Ruby (Name), weiblicher Vornamen und Familiennamen
 Ruby, französische Automarke von Godefroy et Levêque
 Ruby, Originaltitel von Jack Ruby – Im Netz der Mafia, US-amerikanischer Film von John MacKenzie (1991)
 Ruby Annotation, W3C-Spezifikation
 Ruby Bus, indischer Fahrzeughersteller
 Ruby Cabernet, Rebsorte
 Ruby-Affäre, Skandal um den italienischen Politiker Silvio Berlusconi
 Ruby (Fernsehserie), deutsche Sitcom
 Ruby (Programmiersprache)
 Ruby on Rails, Webframework
 Ruby, Don’t Take Your Love to Town, Countrysong
 (2474) Ruby, Asteroid
 Ruby, eine von Barry Callebaut entwickelte Kuvertüre

Berge:
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ruby (Alaska)
 Ruby (Arizona)
 Ruby (Colorado) Geisterstadt
 Ruby (Idaho)
 Ruby (Louisiana)
 Ruby (Michigan)
 Ruby (Mississippi)
 Ruby (Montana)
 Ruby (Nebraska)
 Ruby (New York)
 Ruby (South Carolina)
 Ruby (Virginia)
 Ruby (Washington)
 Ruby (Wisconsin), im Chippewa County
 Ruby (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Ruby City (North Carolina)
 Ruby Corner (New York)
 Ruby Falls (Tennessee)
 Ruby Junction (Minnesota)
 Ruby Valley (Nevada)

Orte in anderen Ländern:
 Ruby (Victoria), Ort in Australien

Siehe auch:
 Rubi
 Rubey
 Hruby
 RWBY